Grunwaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Grunwaldt (* 1977), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Paul Grunwaldt (1891–1962), deutscher Maler und Vertreter des Berliner Expressionismus